Менза́к — топоним во Франции:
 Мензак () — коммуна в департаменте Дордонь.
 Мензак () — коммуна в департаменте Шаранта.
 Мефодий (Мензак) (1914—1974) — епископ Омский и Тюменский Русской православной церкви, .